Кубок чемпионов КОНКАКАФ 1969 — 7-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 25 апреля по 30 сентября 1969 года. В розыгрыше участвовали 10 клубов от 9 стран. Трофей впервые завоевал мексиканский клуб «Крус Асуль».

Первый этап 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфинал

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 

 RSSSF

1969
1969 год в футболе